Johan Östling kan avse:

 Johan Östling (skådespelare) (född 1973), svensk skådespelare och musiker
 Johan Östling (historiker) (1978), svensk historiker, verksam vid Lunds universitet